Ива́н Плато́нов:

 
 Платонов, Иван Константинович (1851—1925) — российский предприниматель.
 Платонов, Иван Яковлевич (1852—1920) — российский психиатр.
 Примечания